Nebelhorn Trophy 2022 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2022/23, третий этап серии Челленджер, организованный Федерацией фигурного катания Германии. Соревнования прошли с 21 по 24 сентября 2022 года на льду «Eislaufzentrum» в Оберстдорфе, Германия. Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Nebelhorn Trophy 2022 на сайте Международного союза конькобежцев.
 Результаты на сайте Федерации фигурного катания Германии.
 Nebelhorn Trophy 2022 на сайте Golden Skate.
 Nebelhorn Trophy 2022 на сайте IFS Magazine.

2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Сентябрь 2022 года
Спорт в Германии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе